Воме () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воме, Дове (род. 1991) — тоголезский футболист, полузащитник клуба «Мамелоди Сандаунз» и сборной Того.
 Воме, Пьер (род. 1979) — камерунский футболист, защитник.